Carmo do Rio Verde kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Carmo do Rio Verde (ort), Goiás, 
 Carmo do Rio Verde (kommun), Goiás, 

Robotskapade Brasilienförgreningar